Maiden kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Maiden
 Joseph Henry Maiden

Robotskapade auktorsförkortningar